Mistrzostwa Szwajcarii w Skokach Narciarskich 2013 – zawody o tytuł mistrza Szwajcarii w skokach narciarskich, odbyły się 6 października 2013 roku we francuskim Chaux-Neuve.

Zawodnicy o tytuł mistrza Szwajcarii rywalizowali na skoczni K-106. Zwycięzcą zawodów został Simon Ammann. Drugie miejsce zajął Gregor Deschwanden, a brąz zdobył Pascal Egloff. W rywalizacji wzięło udział 36 zawodników ze Szwajcarii oraz z Francji.

Wyniki

Konkurs indywidualny na skoczni K 105 (06.10.2013)

Bibliografia 
 
 

Sezon 2013/2014 w skokach narciarskich
Mistrzostwa Szwajcarii w skokach narciarskich
2013 w Szwajcarii